Franciaország
Villeret, település Aisne megyében
Villeret, település Aube megyében
 Svájc
Villeret, település Bern kantonban